Сан Хосе де ла Есперанза има више значења:

 Сан Хосе де ла Есперанза (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хосе де ла Есперанза (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Есперанза, Ла Бодега (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику